Antíoco III puede referirse a:

 Antíoco III el Grande (223–187 a. C.), rey seléucida.
 Antíoco III de Comagene (12 a. C. – 17 d. C.), rey de Comagene (Turquía).